Това е календарът за високосна година, започваща в неделя.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1928, 1956, 1984, 2012, 2040, 2068, 2096.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари